Lube Motorcycles é uma companhia motociclística espanhola, sediada em Barakaldo.

História 
A companhia foi fundada 1957 pelo engenheiro Luis Bejarano Morga.

Fabricantes de motocicletas da Espanha